Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 207001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 1 stycznia 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

207001-207100

207101-207200

207201-207300

207301-207400

207401-207500

207501-207600

207601-207700

207701-207800

207801-207900

207901-208000

Przypisy 

Lista planetoid 207001-208000